José Maria de Souza Dantas (Rio de Janeiro, 10 de junho de 1936) é um escritor, ensaísta e poeta brasileiro. É autor dos livros didáticos Manual da Literatura (1970), Literatura Através dos Textos (1971) e Literatura Através da Análise (1972), entre outras poesias.

Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Poetas do estado do Rio de Janeiro